Sandel ist der Familienname folgender Personen: 

 Ari Sandel, amerikanischer Regisseur
 Cora Sandel (1880–1974), norwegische Schriftstellerin
 Józef Sandel (1894–1962), polnisch-jüdischer Kunsthistoriker, Publizist und Kunsthändler
 Maria Sandel (1870–1927), schwedische Schriftstellerin und Textilarbeiterin
 Michael Sandel (* 1953), amerikanischer Politischer Philosoph und Hochschullehrer

Sandel ist der Name folgender geografischen Objekte: 

 Sandel (Jever), Stadtteil der Stadt Jever mit Burg Sandel
 Mount Sandel, archäologische Fundstätte in Nordirland
 Sandel, estnisch Sandla, Dorf auf der estnischen Insel Saaremaa

Siehe auch:
 Sandell
 Sandelholz